Envy ( — зависть) — хардкор/скримо группа из Японии. В музыкальном плане группы напоминает Yaphet Kotto и Mogwai. Группа записала три EP и три альбома в Японии, а также ряд сплитов с такими коллективами, как This Machine Kills, Endeavor, Six Pence и Yaphet Kotto.

За время своего существования группа успела побывать в двух турне по США с друзьями по лейблу, Malady, и отыграть неисчислимое количество концертов в Японии совместно с Mogwai, Isis, Melt Banana и Hot Cross. Также в послужном списке команды два турне по Азии и участие в значимых концертах Гонконга, Китая и Кореи. В 1998 и 2001 годах, Envy отправились с концертами в Европу. В марте 2004 года команда путешествовала по Англии, в том числе выступив на All Tomorrow's Parties Festival.

Состав 
 Tetsuya Fukagawa (вокал/синтезатор)
 Nobukata Kawai (гитара)
 Masahiro Tobita (гитара)
 Manabu Nakagawa (бас-гитара)
 Dairoku Seki (барабаны) Yoshimitsu Taki (гитара)

Дискография

Альбомы 
 Breathing And Dying In This Place CD (H.G. Fact) (1996)
 From Here To Eternity LP/CD (H.G. Fact) (1998)
 Angel’s Curse Whispered In The Edge Of Despair (мини-альбом) LP/CD (H.G. Fact) (1999)
 Eyes Of A Single-Eared Prophet (мини-альбом) CD (H.G. Fact) (2000)
 All The Footprints You’ve Ever Left And The Fear Expecting Ahead LP/CD (H.G. Fact/Molaire Industries/Dim Mak/Rock Action) (2001)
 A Dead Sinking Story (Sonzai/Level Plane/Nova Recordings/Rock Action) (2003)
 Compiled Fragments 1997—2003 CD (Sonzai) (2005)
 Insomniac Doze LP/CD (Sonzai) (2006)
 Abyssal (мини-альбом) CD (Sonzai) (2007)
 Self Titled (2008)
 Recitation (2010)
 Atheist’s cornea (2015)
 The Fallen Crimson (2020)

Компиляции и 7"s 
 Far East Hardcore Comp LP/CD (Got’s Pop/Slam Records)
 Platform Comp 7" (Never Shown Face)
 No Fate Comp CD (H.G. Fact)
 For Ugly For Beautiful Vol. 3 Comp CD (Lunch Service Records)
 Split 7" with Sixpence (H.G. Fact)
 Split 7" with Endeavor (H.G. Fact)
 Eyes Of Final Proof 7" (H.G. Fact)
 Split 7" with This Machine Kills (H.G. Fact)
 Burning Out Memories 10" (Molaire Industries)
 Last Wish 7" (H.G. Fact)
 Lucky Thirteen Comp LP (Nova Recordings)
 Split CD with Iscariote (Waiting for an Angel/Sonzai/Level Plane; 10" released by Pure Pain Sugar/Code Of Ethics)
 Split CD with Yaphet Kotto and This Machine Kills (Sonzai) (2003)
 «Split w/ Jesu» CD (Daymare Recordings) (2008)
 «Split Full-Length w/ Thursday» LP/CD (Temporary Residence Limited) (2008)

DVD 
 Transfovista DVD (Sonzai) (2007)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Envy на Sonzai Records
 Envy live at ERA, 2003 (Google video)
 Профиль Envy на Punknews.org 
 Переводы песен Envy 
 Официальная страница Envy на Myspace 

Скримо-группы
Рок-группы Японии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1992 году
Музыкальные группы в стиле эмо